Rebel Soul – album zespołu Bonfire z 1998
 Rebel Soul – album Kid Rocka z 2012